Wilhelm Ahlmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Ahlmann (Bankier) (1895–1944), deutscher Jurist und Bankier
 Wilhelm Hans Ahlmann (1817–1910), deutscher Verleger und Politiker